Diese Liste der Bezirke in Böhmen verzeichnet alle ehemaligen Bezirke im österreichischen Kronland Böhmen.

Geschichte 
Ab 1850 wurden in der österreichischen Reichshälfte des Kaisertums Österreich die großen alten böhmischen Kreise durch politische Bezirke (Verwaltungsbezirke) ersetzt, von denen jeder aus einem oder mehreren Gerichtsbezirken (für die Judikative) bestand. Die endgültige Ausformung der politischen Bezirke ( politický okres) erfolgte 1868 im Zuge der Trennung der politischen von der judikativen Verwaltung durch ein Reichsgesetz.

Im Jahr 1868 gab es im Kronland Böhmen 89 politische Bezirke.
Deren Anzahl erhöhte sich durch Teilung von Bezirken auf insgesamt 104 politische Bezirke und die beiden Statutarstädte Prag und Reichenberg.

Diese Bezirkseinteilung galt in Böhmen, abgesehen von kleineren Änderungen, bis 1938, also auch noch in der Ersten Tschechoslowakischen Republik.

An der Spitze jedes Bezirks stand ein Bezirkshauptmann, vergleichbar mit dem heutigen Landrat in Deutschland.

Bezirke 

Die Tabelle enthält im Einzelnen folgende Informationen (Stand 1910, Gebietsveränderungen nach 1910 bereits berücksichtigt):

Siehe auch 
 Liste der Gerichtsbezirke in Böhmen
 Alte böhmische Kreise
 Liste der Bezirke in Mähren
 Liste der Wahlbezirke im Königreich Böhmen

Literatur 
 Moissl, Konrad: Der politische Bezirk Aussig, umfassend die Berichtsbezirke Aussig und Karbitz. Eine Heimatkunde für Haus und Schule. Aussig, 1887, 383 S.
 Podlaha, Anton: Der politische Bezirk Beneschau, 1912, 315 S.
 Just, Josef: Der politische Bezirk Böhm. Leipa. Ein Beitrag zur Heimatskunde für Schule und Haus. Böhm. Leipa, 1879, 139 S.
 Franz Hantschel: Heimatkunde des politischen Bezirkes Böhm. Leipa, Prag 1911
 Podlaha, Anton: Der politische Bezirk Böhmisch-Brod, 1909, 235 S.
 Patzak, Johann: Der politische Bezirk Braunau nebst den wichtigsten Vorbegriffen für den erdkundlichen Unterricht. Braunau, 1872
 Bernau, Friedrich: Der politische Bezirk Dauba, umfassend die Gerichtsbezirke Dauba u. Wegstädtl. Eine Heimatkunde für Haus und Schule. B. Leipa, 1888, 588 S., z. T. digitalisiert, siehe 
 Gnirs, Anton: Der politische Bezirk Elbogen. Prag, Deutsche Gesellschaft der Wissenschaften und Künste, 1927, 360 S.
 Lilie, Adolf: Der politische Bezirk Gablonz (Gerichtsbezirke Gablonz und Tannwald). Eine Heimatskunde. Gablonz a. N., 1895, 666 S.
 Panek, Johann: Der politische Bezirk Hohenstadt. Ein Beitrag zur Heimatskunde für Schule und Haus. Brünn, 1883, 52 S.
 Cechner, Anton: Der politische Bezirk Kaplitz. Verlag der Archäologischen Kommission bei der Böhmischen Akademie der Wissenschaften und Künste. Prag, 1929, 495 S.
 Grumbach, Franz: Der politische Bezirk Karlsbad umfassend die Gerichtsbezirke Karlsbad und Petschau. Karlsbad, Franieck, 1892, 112 S.
 Vaněk, Ferdinand; Hostaš, Karl; Borovský, F. A.: Topographie der historischen und Kunst-Denkmale. Der politische Bezirk Klattau, Prag, 1905, 252 S. (Digitalisat)
 Cechner, Anton: Der politische Bezirk Königgrätz. Prag, 1915, 218 S.
 Borufka, Joseph: Der politische Bezirk Königinhof. Eine Heimatkunde. Hohenelbe, 1908, 560 S.
 Podlaha, Anton: Der politische Bezirk Kralowitz. 1916, 285 S.
 Matějka, Bohumil: Topographie der historischen und Kunst-Denkmale im Königreiche Böhmen von der Urzeit bis zum Anfange des XIX. Jahrhundertes. Band II. Topographie der historischen und Kunst-Denkmale im politischen Bezirke Laun. Prag, 1897
 Der politische Bezirk Luditz. Ein Beitrag zur Heimatkunde. Luditz, 1884
 Kamper, Jaroslav; Wirth, Zdenek: Der politische Bezirk Mies. Prag, 1911, 389 S.
 Schwetter, Anton; Kern, Siegfried: Der politische Bezirk Nikolsburg in historischer, statistischer und topographischer Beziehung. ikolsburg, 1884, 310 S.
 Mareš, František; Sedláček, Johann: Der politische Bezirk Prachatitz, 1914, 413 S.
 Marcan, Antonín; Šlegl, Adolf: Politicky okres presticky. Vyliceni statisticke, kulturni a historicke (Der politische Bezirk Prestitz). Prestitz, 1905, 280 S. (tschech.)
 Rott, Wenzel: Der politische Bezirk Podersam. Eine Heimatkunde, Prag, 1902, 918 S. (Digitalisat)
 Cechner, Anton: Der politische Bezirk Rakonitz, Prag, 1914, 150 S.
 Matejka, Bohumil: Der politische Bezirk Raudnitz. Topographie der historischen und Kunst-Denkmale. Prag, 1910, 335 S.
 Podlaha, Anton: Topographie der historischen und Kunst-Denkmale im Königreiche Böhmen von der Urzeit bis zum Anfange des 19. Jahrhundertes. Band 9. Der politische Bezirk Rokytzan. Prag, 1901
 Hockauf, Anton: Heimatskunde des politischen Bezirkes Rumburg, 1885, 223 S. (Digitalisat) (abgerufen am 12. Mai 2019)
 Tutte, Karl: Der politische Bezirk Saaz. Eine Heimatkunde. Saaz, 1904
 Schmidt, Richard: Der politische Bezirk St. Joachimsthal. Topographie der historischen und Kunst-Denkmale. Prag, 1913
 Fiedler, Josef: Heimatskunde des politischen Bezirkes Schluckenau. Rumburg: Bezirkslehrerverein, 1898, 488 S. (Digitalisat) (abgerufen am 4. Mai 2019)
 Podlaha, Anton: Topographie der historischen und Kunst-Denkmale im politischen Bezirke Selčan. Prag, 1899
 Nitsche, Franz; Materna, Hermann: Der politische Bezirk Sternberg. Ein Beitrag zur Heimatkunde. Sternberg, 1883, 14 S.
 Köferl, Josef: Der politische Bezirk Tachau, 1890, 519 S. und Supplement zur Heimatkunde des politischen Bezirks Tachau, 1895, Neuauflage: Geretsried: Lewke, 1985
 Klement, Franz: Der politische Bezirk Tepl. Ein Beitrag zur Heimatkunde. Tachau, Holub, 1882, 340 S.
 Russ, Josef: Der politische Bezirk Tepl. Heimatkunde für die Schuljugend. Petschau, 1905
 Ettelt, Adolf: Der politische Bezirk Trautenau. Ein Beitrag zum erdkundlichen Unterrichte. Trautenau, 1871
 Demuth, Josef: Der politische Bezirk Trautenau (Gerichtsbezirke: Trautenau, Marschendorf, Schatzlar und Eipel). Trautenau, 1901, 608 S.
 Podlaha, Anton: Der politische Bezirk Weinberge, 1916, 188 S.

Einzelnachweise 

!
Verwaltungsgliederung Österreich-Ungarns
Historisches Territorium (Tschechien)
Gegründet 1850
Aufgelöst 1919